Stéphane Matteau (né le  à Rouyn, dans la province du Québec au Canada) , est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il est le père de Stefan Matteau.

Carrière 
Il a joué son hockey junior dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour les Olympiques de Hull de 1985 à 1989.

Il fut repêché par les Flames de Calgary au  lors du repêchage de 1987 de la Ligue nationale de hockey.

Stéphane Matteau a évolué pour les Flames de Calgary de 1990 à 1991, pour les Blackhawks de Chicago de 1991 à 1994, pour les Rangers de New York de 1994 à 1995, pour les Blues de Saint-Louis de 1995 à 1997, pour les Sharks de San José de 1997 à 2002, ainsi que pour les Panthers de la Floride en 2002-2003.

Il est maintenant l'entraîneur adjoint de l'Armada de Blainville-Boisbriand dans la LHJMQ.

Trophées

Coupe Stanley: 1994

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1985-1986 || Olympiques de Hull || LHJMQ || 60|| 6|| 8|| 14|| 19|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|1986-1987 || Olympiques de Hull|| LHJMQ || 69|| 27|| 48|| 75|| 113|| 8|| 3|| 7|| 10|| 8
|-
|1987-1988 || Olympiques de Hull|| LHJMQ || 57|| 17|| 40|| 57|| 179|| 18|| 5|| 14|| 19|| 94
|-
|1988-1989 || Olympiques de Hull|| LHJMQ || 59|| 44|| 45|| 89|| 202|| 9|| 8|| 6|| 14|| 30
|-
|1988-1989 || Golden Eagles de Salt Lake || LIH|| - || - || - || - || - || 9|| 0|| 4|| 4|| 13
|-
|1989-1990 || Golden Eagles de Salt Lake || LIH || 81|| 23|| 35|| 58|| 130|| 10|| 6|| 3|| 9|| 38
|-
|1990-1991|| Flames de Calgary || LNH|| 78|| 15|| 19|| 34|| 93|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|1991-1992|| Flames de Calgary || LNH|| 4|| 1|| 0|| 1|| 19|| - || - || - || - || -
|-
|1991-1992|| Blackhawks de Chicago || LNH|| 20|| 5|| 8|| 13|| 45|| 18|| 4|| 6|| 10|| 24
|-
|1992-1993|| Blackhawks de Chicago || LNH|| 79|| 15|| 18|| 33|| 98|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|1993-1994|| Blackhawks de Chicago || LNH|| 65|| 15|| 16|| 31|| 55|| - || - || - || - || -
|-
|1993-1994|| Rangers de New York || LNH|| 12|| 4|| 3|| 7|| 2|| 23|| 6|| 3|| 9|| 20
|-
|1994-1995|| Rangers de New York || LNH|| 41|| 3|| 5|| 8|| 25|| 9|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
|1995-1996|| Rangers de New York || LNH|| 32|| 4|| 2|| 6|| 22|| - || - || - || - || -
|-
|1995-1996|| Blues de Saint-Louis || LNH|| 46|| 7|| 13|| 20|| 65|| 11|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
|1996-1997|| Blues de Saint-Louis || LNH|| 74|| 16|| 20|| 36|| 50|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|1997-1998|| Sharks de San José || LNH|| 73|| 15|| 14|| 29|| 60|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|1998-1999|| Sharks de San José || LNH|| 68|| 8|| 15|| 23|| 73|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|1999-2000|| Sharks de San José || LNH|| 69|| 12|| 12|| 24|| 61|| 10|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
|2000-2001|| Sharks de San José || LNH|| 80|| 13|| 19|| 32|| 32|| 6|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
|2001-2002|| Sharks de San José || LNH|| 55|| 7|| 4|| 11|| 15|| 10|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
|2002-2003|| Rampage de San Antonio|| LAH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| - || - || - || - || -
|-
|2002-2003|| Panthers de la Floride || LNH|| 52|| 4|| 4|| 8|| 27|| - || - || - || - || - 

| 848|| 144|| 172|| 316|| 742|| 109|| 12|| 22|| 34|| 80

Références

Naissance en septembre 1969
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LIH)
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Rouyn-Noranda